Bunge steht für:
 Bunge (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Bunge (Adelsgeschlecht), russisch-baltisches Adelsgeschlecht
 Bunge (Trommel), altertümliches Synonym für Trommel
 Bunge (Lampion), Brauchtumsgegenstand aus Warendorf, Nordrhein-Westfalen
 Bunge (Reuse), Reusenform
 Bunge (Gattung), Pflanzengattung der Primelgewächse
 Bachbunge, Pflanze

Bunge ist der Name folgender 

geografischer Objekte:
 Bunge (Gotland), schwedisches Kirchspiel auf der Insel Gotland
 Bunge (Museum), Freilichtmuseum auf der Insel Gotland

Unternehmen:
 Bunge (Fahrzeugwerk) (1896–2003), deutsches ehemalige Unternehmen
 Bunge Limited, US-amerikanisches Agrarunternehmen